Eduardo Germán Otero puede referirse a:

 Eduardo Germán Otero, nadador de Argentina nacido en 1980.
 Eduardo Otero, actor de cine de Argentina.